Das Makedonski Olimpiski Komitet wurde 1993 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten zwei Sportler aus Nordmazedonien (bis zum 12. Februar 2019 Mazedonien) eine olympische Medaille erkämpfen (1 × Silber, 1 × Bronze).

Medaillengewinner

Weblinks 
 Makedonski Olimpiski Komitet

!Medaillengewinner
Nordmazedonien
Olympische Medaillengewinner Nordmazedonien